Döller ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Döller (1831–1912), Berufsoffizier und Begründer des Karpathenevereins
 Josef Döller (* 1954), österreichischer Kirchenmusiker, Domkapellmeister in Graz und Musikpädagoge

Döller steht für:
 Döller (Gemeinde Faistenau), Weiler in der Gemeinde Faistenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg